Georg Henrik Christian Bohr (Nakskov, 21 de janeiro de 1813 — 21 de novembro de 1880) foi um professor dinamarquês.

Pai de Christian Bohr e portanto avô de Harald Bohr e Niels Bohr.

Árvore genealógica baseada no artigo do sítio do Prêmio Nobel e no Dansk biografisk lexicon. Várias pessoas foram omitidas por simplificação

Professores da Dinamarca